La Serie A 2006-2007 è stata l'ottantacinquesima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

La formula del campionato non varia rispetto alla stagione precedente: le 18 squadre si incontrano in un girone all'italiana in partite di andata e ritorno. Le prime 8 si qualificano per i play-off valevoli per lo scudetto, mentre le ultime 2 retrocedono in Legadue.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Playoff

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Montepaschi Siena
Formazione: Domenico Barozzi, Lonny Baxter, Vladimer Boisa, Marco Carraretto, Lorenzo D'Ercole, Benjamin Eze, Joseph Forte, Wade Helliwell, Rimantas Kaukėnas, Luca Lechthaler, Terrell McIntyre, Rodolfo Rombaldoni, Romain Sato, Vrbica Stefanov, Shaun Stonerook. Giocatori svincolati o trasferiti: Andy Panko, Jemeil Rich, Franco Binotto, Matteo Nobile, Ira Bowman. Allenatore: Simone Pianigiani.
 Retrocessioni in Legadue: Bipop Carire Reggio Emilia e TDShop.it Livorno.

Note

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 2007
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2006

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2007